Longnor – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Longnor – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)